Ри́ччо (иногда Риччио, ) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Риччио, Анн-Гаэль (род. 1978) — французская телеведущая.
 Риччо (Риццио), Давид (ок. 1533 — 1566) — итальянский дворянин, личный секретарь Марии Стюарт
 Риччио, Дэн — старший вице-президент по аппаратному обеспечению компании Apple Inc.
 Риччо, Эрос (род. 1977) — итальянский шахматист.

См. также 
  ()  — созвучная итальянская фамилия.